Alfons IV d'Aragó (1299-1336), comte de Barcelona i rei d'Aragó
 Alfons IV de Catalunya (1416-1458), comte de Barcelona i rei d'Aragó
 Alfons IV de Lleó (899-933), rei de Lleó
 Alfons IV de Portugal (1291-1357), rei de Portugal
 Alfons IV de Ribagorça (1332-1412), comte de Ribagorça